Нижче наведено список 353 муніципалітетів департаменту Іль і Вілен.

Іль і Вілен

Іль і Вілен